Rivière Saint-Étienne :

Hydronymes 
 Rivière Saint-Étienne: rivière à La Réunion (France)
 Rivière Saint-Étienne: rivière au Québec (Canada)